Витторио Горетти (, ) — итальянский астроном и первооткрыватель астероидов, который работал в своей собственной обсерватории «Osservatorio Astronomico di Pianoro» (IAU-Code 610), расположенной около города Пьяноро в провинции Болонья, а также в двух других астрономических обсерваториях. В период с 1993 по 1999 год им был открыт в общей сложности 31 астероид, из которых 6 он обнаружил совместно с другими итальянскими астрономами.

В течение почти 30 лет преподавал физику и математику в средней школе Болоньи<ref
name="AAC - Goretti">Associazione Astronomica Cortina website, page honouring member Vittorio Goretti , accessed 14 April 2011</ref>. Но главным его интересом является наблюдение малых планет. Он входит в состав «Cortina Astronomical Association», а также является сотрудником центра малых планет, который в Смитсонианской астрофизической обсерватории занимался мониторингом околоземных астероидов.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Джованни Ингирами
 Гульельмо Ригини
 Анджело Секки

Примечания

Ссылки 
 Elenco dei pianetini scoperti da Vittorio Goretti 
 GRUPPO ASTROFILI MONTAGNA PISTOIESE

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Италии
Первооткрыватели астероидов